Allsvenskan 1957/1958 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1957/1958
Allsvenskan i handboll för herrar 1957/1958